Autostrada A31 (Holandia)
 Autostrada A31 (Niemcy)
 Autostrada A31 (Portugalia)
 Autostrada A31 (Włochy)